Riez steht für:

 Riez, französische Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Riez, deutsche Bezeichnung der slowenischen Gemeinde Rečica ob Savinji in der Region Spodnja Štajerska
 Kanton Riez, französischer Kanton im Département Alpes-de-Haute-Provence der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur

Riez ist der Familienname folgender Personen:

 Faustus von Riez († um 495), gallo-römischer Abt und Bischof sowie Theologe
 Uwe Riez (* 1951), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (SPD), MdHB

Siehe auch:
 Rietz
 Ries